Lü (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Graubünden
 Lü (taal), een regionale taal in Zuidwest-China, Thailand, Myanmar, Cambodja en Vietnam 
 Lü (volk), een etnische groep in het grensgebied van China, Thailand, Myanmar, Cambodja en Vietnam
 Lü (吕), een Chinese familienaam
 Lüe, gemeente in het Franse departement Landes

Zie ook 
 Lu (doorverwijspagina)